Ильменевский — название населённых пунктов в России:

 Ильменевский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Ильменевский — посёлок в Нефтегорском районе Самарской области.